Индеец может означать:
 Индеец — коренной житель Америки.
 «Индеец» — итальянский фильм 1989 года.
 Индеец — созвездие южного полушария.

См. также 
 Индиец